Кибец — украинская фамилия. Известные носители:

 Кибец, Иван Михайлович — советский писатель.
 Кибец, Юрий Иванович — украинский поэт — шестидесятник.